Schweinfurt steht für:

 Landkreis Schweinfurt, Verwaltungseinheit Bayerns
 Schweinfurt, kreisfreie Stadt in Bayern

 eine bayrische (Mark-)Grafen-Familie, siehe Schweinfurt (Adelsgeschlecht)

Namen
 Judith von Schweinfurt († 1058), Herzogin von Böhmen

Siehe auch:
 Schweinfurth